Anton Seidl – direttore d'orchestra ungherese
 Claudia Seidl – ex sciatrice alpina slovena
 Ferdinand Seidl – naturalista e geografo sloveno
 Johann Gabriel Seidl – drammaturgo austriaco
 Manuel Seidl – calciatore austriaco
 Mario Seidl – combinatista nordico austriaco
 Martina Seidl – ex biatleta tedesca
 Riccardo Hellmuth Seidl – militare e aviatore italiano
 Ulrich Seidl – regista austriaco